Heinz Edelmann (1934-2009) – illustratore e designer tedesco
Jean-Frédéric Edelmann (1749-1794) – compositore francese
Otto Edelmann (1917-2003) – cantante austriaco
Samuli Edelmann (1968) – attore e cantante finlandese
Tino Edelmann (1985) – sciatore tedesco